Тотоєшть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Ербічень.
 Тотоєшть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тупілаць.